Суперлига 2016/2017 — 15-й розыгрыш мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимый под эгидой РФБ. В нём принимают участие 29 команд, которые разделены на 3 дивизиона. В регулярном чемпионате команды сыграют друг против друга в два круга — дома и на выезде. Лучшие восемь команд по итогам регулярного сезона в Суперлиге 1 и Суперлиге 3 выйдут в плей-офф, лучшие четыре – в Суперлиге 2.

1 дивизион

Участники

Регулярный сезон

 
 

Source: РФБ

Плей-офф

Кубок РФБ

Группа А

Группа Б

Плей-офф

Награды

Самый ценный игрок   
  Никола Лепоевич (Университет-Югра)

Самый полезный игрок   
  Фёдор Ключников (Спартак-Приморье)

Символическая пятёрка

2 дивизион

Участники

Регулярный сезон

Source: РФБ

Плей-офф

Награды

Самый ценный игрок   
 Никита Гресев (Тамбов)

Символическая пятёрка

3 дивизион

Участники

Регулярный сезон

Source: РФБ

Плей-офф

Награды

Самый ценный игрок   
 Антон Воскресенский (Уралмаш)

Символическая пятёрка

Ссылки 
 Официальный сайт Российской федерации баскетбола

Примечания 

Чемпионат России по баскетболу
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе